Премьер-лига сезона 2013/14 — 22-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года.

Жеребьёвка календаря турнира состоялась 19 июня 2013 года. Сезон начался 17 августа 2013 года и завершился 11 мая 2014 года. Чемпионский титул защищал «Манчестер Юнайтед».

В турнире приняло участие 20 команд. Новыми участниками Премьер-лиги стали клубы «Кардифф Сити», «Халл Сити» и «Кристал Пэлас» (последний победил в плей-офф Чемпионшипа 2012/13).

Чемпионский титул завоевал «Манчестер Сити». Второе место занял «Ливерпуль». Премьер-лигу покинули «Кардифф Сити», «Фулхэм» и «Норвич Сити».

В этом сезоне впервые использовалась система определения взятия ворот Hawk-Eye.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы-участники

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2013/14 выступали 20 команд, из них Большой Лондон представляли 6 клубов, Ливерпуль и Манчестер — по два клуба. Также впервые в чемпионате приняли участие два клуба из Уэльса: «Кардифф Сити» и «Суонси Сити».

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды 
 «Игрок сезона» —  Луис Суарес («Ливерпуль»)
 «Игрок года по версии футболистов ПФА» —  Луис Суарес («Ливерпуль»)
 «Молодой игрок года по версии ПФА» —  Эден Азар («Челси»)
 «Золотая бутса» (лучший бомбардир) —  Луис Суарес («Ливерпуль»)
 «Золотая перчатка» (количество сухих матчей) —  Петр Чех («Челси»),  Войцех Щенсный («Арсенал»)
 «Тренер сезона» —  Тони Пьюлис («Кристал Пэлас»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2013
Англия
Премьер-лига